

Geografia
Montan – nome tedesco del comune di Montagna in provincia di Bolzano
Montán – comune spagnolo della comunità autonoma Valenciana
Saint-Montan – comune francese nella regione del Rodano-Alpi
Montans – comune francese nella regione del Midi-Pirenei

Persone
Henri-Montan Berton (1767-1844) – compositore e scrittore francese, figlio del compositore Pierre
Pierre Montan Berton (1727-1780) – compositore francese